Anségise ou Anségisel est le nom de plusieurs personnages du Haut Moyen Âge:

 Ansegisel (), un des premiers membres de la famille des Arnulfiens.
 Anségise de Fontenelle (°770 - †833), moine puis abbé de Fontenelle, juriste et administrateur de Charlemagne ; saint catholique fêté le 20 juillet.
 Anségise de Sens († 883), archevêque de Sens en 871.
 Anségise de Troyes († 970),  évêque de Troyes en 914.

Références 

Personnalité du haut Moyen Âge par nom